Integrity ().

 Integrity — операционная система реального времени, работой над которой занимается калифорнийская компания Green Hills Software
 Integrity — американская группа, исполняющая металкор